Рура :

 Рура — один из видов шеста для исполнения стриптиза;
 Рура, Роза Васильевна (годы жизни неизвестны) — знакомая многих поэтов Серебряного века, оставивших автографы в её альбоме.
  — город в Индии.